La A Republikanska futbolna grupa 1962-1963 fu la 39ª edizione della massima serie del campionato di calcio bulgaro concluso con la vittoria del Spartak Plovdiv, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Todor Diev dello Spartak Plovdiv con 26 reti.

Stagione

Formula
Le squadre partecipanti passarono da 14 a 16 e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di trenta partite.

Le ultime due classificate furono retrocesse in B RFG.

Le squadre ammesse alle coppe europee furono tre: i campioni nazionali alla Coppa dei Campioni 1963-1964, la vincitrice della Coppa di Bulgaria alla Coppa delle Coppe 1963-1964 più un popolare club di Plovdiv alla Coppa delle Fiere 1963-1964.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bulgaria e ammessa alla Coppa dei Campioni 1963-1964.
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1963-1964.
      Ammesso in Coppa delle Fiere 1963-1964
      Retrocesse in B Republikanska futbolna grupa 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato bulgaro di calcio